Wielki Bukowiec – wieś kociewska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skórcz
 Wielki Bukowiec – wyspa w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Wielki Bukowiec – szczyt we wschodniej części Beskidu Niskiego, między Polską a Słowacją